El Torneig de Roland Garros de 1994 (o Obert de França 1994) es va celebrar al Stade Roland Garros de París (França), del 23 de maig al 5 de juny de 1994. Es tracta de la 93a edició del Torneig de Roland Garros i el segon Grand Slam de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Pete Sampras (Quarts de final)
  Michael Stich (2a ronda)
  Stefan Edberg (1a ronda)
  Andrí Medvèdev (Quarts de final)
  Goran Ivanisevic (Quarts de final)
  Sergi Bruguera (Campió)
  Jim Courier (Semifinal)
  Michael Chang (3a ronda)
  Todd Martin (3a ronda)
 -
  Thomas Muster (3a ronda)
  Petr Korda (1a ronda)
  Magnus Gustafsson (2a ronda)
  Cedric Pioline (2a ronda)
  Carles Costa (2a ronda)
  Richard Krajicek (3a ronda)

Individual femení 
<li>  Steffi Graf (Semifinals)
<li>  Arantxa Sánchez Vicario (Campiona)
<li>  Conchita Martínez (Semifinals)
<li>  Martina Navrátilová (1a ronda)
<li>  Jana Novotna (1a ronda)
<li>  Kimiko Date (1a ronda)
<li>  Natalia Zvereva (4a ronda)
<li>  Gabriela Sabatini (1a ronda)
<li>  Lindsay Davenport (3a ronda)
<li>  Mary Joe Fernandez (3a ronda)
<li>  Anke Huber (4a ronda)
<li>  Mary Pierce (Final)
<li>  Magdalena Maleeva (1a ronda)
<li>  Zina Garrison-Jackson (1a ronda)
<li>  Helena Sukova (3a ronda)
<li>  Sabine Hack (Quarts de final)

Enllaços externs 

 Web Oficial Roland Garros

1994
Roland Garros